Куп европских шампиона у рагбију 2016/17. (службени назив: 2016–17 European Rugby Champions Cup) је било 22. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента.

Учествовало је 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група, а на крају су Сараценси одбранили титулу првака Европе пошто су у сјајној рагби представи, у финалу у Единбургу победили Клермон.

Тимови учесници

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је у Швајцарској 29. јуна 2016.

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 14. новембра 2016, до 22. јануара 2016.

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Манстер, Воспс, Сараценс, Ленстер, Клермон, као првопласирани клубови и Тулон, Тулуз и Глазгов као најбољи другопласирани рагби клубови.

Група 1 

Глазгов - Лестер 42-13

Расинг - Манстер 7-32

Манстер - Глазгов 38-17

Лестер - Расинг 27-17

Манстер - Лестер 38-0

Расинг - Глазгов 14-23

Глазгов - Расинг 23-7

Лестер - Манстер 18-16

Расинг - Манстер 7-32

Глазгов - Манстер 12-14

Расинг - Лестер 34-3

Лестер - Глазгов 0-43

Манстер - Расинг 22-10

Група 2 

Воспс - Зебре 82-14

Конот - Тулуз 23-21

Тулуз - Воспс 20-20

Зебре - Конот 7-52

Зебре - Тулуз 6-36

Воспс - Конот 32-17

Тулуз - Зебре 54-15

Конот - Воспс 20-18

Конот - Зебре 66-21

Воспс - Тулуз 17-14

Тулуз - Конот 19-10

Зебре - Воспс 27-41

Група 3 

Тулон - Сараценс 23-31

Скарлетс - Сејл 28-11

Сејл - Тулон 5-15

Сараценс - Скарлетс 44-26

Сараценс - Сејл 50-3

Тулон - Скарлетс 31-20

Скарлетс - Тулон 31-20

Скарлетс - Тулон 22-21

Сејл - Сараценс 10-24

Скарлетс - Сараценс 22-22

Тулон - Сејл 27-12

Сејл - Скарлетс 25-23

Сараценс - Тулон 10-3

Група 4 

Ленстер - Кастр 33-15

Нортхемптон - Монпеље 16-14

Кастр - Нортхемптон 41-7

Монпеље - Ленстер 22-16

Нортхемптон - Ленстер 10-37

Монпеље - Кастр 32-14

Ленстер - Нортхемптон 60-13

Кастр - Монпеље 29-23

Ленстер - Монпеље 57-3

Нортхемптон - Кастр 28-21

Кастр - Ленстер 24-24

Монпеље - Нортхемптон 26-17

Група 5 

Бордо - Алстер 28-13

Ексетер - Клермон 8-35

Клермон - Бордо 49-33

Алстер - Ексетер 19-18

Алстер - Клермон 39-32

Ексетер - Бордо 7-13

Бордо - Ексетер 12-20

Клермон - Алстер 48-26

Алстер - Бордо 22-26

Завршница такмичења 

Сараценси су на путу до финала победили Глазгов и Манстер, а Клермон је надиграо Тулон и Ленстер. У финалу на Марифилду, Сараценси су победили Клермон и тако по други пут освојили куп шампиона.

Финале

Стастика 

Најгледанији тим

 Манстер 30 980 гледалаца по утакмици

Највише поена

 Овен Фарел 126, Сараценс

Највише есеја

 Иса Насева 7, Ленстер

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2016.
Рагби у 2017.